2 jeziora w Polsce:
 Dolne Jezioro – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Dolne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Debrzno

Zobacz też 
 Jezioro Dolne

Przypisy